Durance – miasto i gmina we Francji
 Durance – rzeka we Francji